Coupe de la Ligue 2018-2019 – edizione del torneo di calcio francese
 Coupe de la Ligue 2018-2019 – turni eliminatori dell'edizione del torneo di calcio
 Coupe de la Ligue 2018-2019 – fase finale dell'edizione del torneo di calcio